Il singolare del torneo di tennis Comerica Bank Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Kevin Kim che ha battuto in finale Frank Dancevic 7-62, 6-3.

Teste di serie 

 Harel Levy (secondo turno)
 Robert Kendrick (semifinali)
 Kevin Kim (Campione)
 Cecil Mamiit (quarti di finale)

 Eric Taino (secondo turno)
 Dušan Vemić (primo turno)
 Frank Dancevic (finale)
 Frédéric Niemeyer (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Comerica Bank Challenger 2004